Stati Uniti d'America
Rutledge – città della Contea di Crenshaw, Alabama
Rutledge – città della Contea di Morgan, Georgia
Rutledge – città della Contea di Pine, Minnesota
Rutledge – città della Contea di Scotland, Missouri
Rutledge – borough della Contea di Delaware, Pennsylvania
Rutledge – città della Contea di Grainger, Tennessee